Forda är ett släkte av insekter som beskrevs av Von Heyden 1837. Enligt Catalogue of Life ingår Forda i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pungbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Forda